Unreal ("irreale" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
 Unreal – EP dei Catacomb (ora Novembre) del 1991
 Unreal – album degli End of You del 2006

Videogiochi 
 Unreal – videogioco del 1990 pubblicato da Ubisoft
 Unreal – serie di sparatutto in prima persona sviluppata da Epic Games
 Unreal – videogioco del 1998, primo titolo della serie omonima di Epic Games
 Unreal Engine – Motore grafico sviluppato da Epic Games su cui si basano alcuni videogiochi

Altro 
 Unreal – serie televisiva in onda su Lifetime dal 2015 creata da Marti Noxon e Sarah Gertrude Shapiro